Toonglasa är ett släkte av insekter. Toonglasa ingår i familjen Blissidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Toonglasa